Siroscyphellina är ett släkte av svampar. Siroscyphellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Siroscyphellina